Farringdon ist:

 Farringdon (London)
 Farringdon Within und Farringdon Without sind Wards in der City of London
 Bahnhof Farringdon im Londoner Borough of Islington
 Farringdon Road, eine Hauptstraße im Zentrum von London
 Farringdon (Devon)
 Farringdon (Hampshire)
 Farringdon (Sunderland)

Siehe auch:
 Farington (Begriffsklärung)
 Farrington